Erik Johansson, artista svedese
Erik Johansson, pentatleta svedese
Erik Johansson, calciatore svedese
Erik Johansson, calciatore svedese
Erik Johansson, attore svedese
Erik Berg, nato Johansson, calciatore svedese
Erik Johansson, arbitro di calcio svedese
Nils-Erik Johansson, calciatore svedese
Per-Erik Johansson, calciatore svedese
Karl-Erik Johansson, calciatore svedese